En zoologie, Theria est un taxon qui désigne :
un genre de papillons, Theria Hübner, 1825.
une sous-classe de mammifères, Theria Parker et Haswell, 1897 : voir Thériens ;

Cette homonymie ne constitue pas une effraction au code international de nomenclature zoologique : les deux homonymes sont des taxons de rangs différents et relativement éloignés.

Notes et références